Bälinge församling kan syfta på följande:

 Bälinge församling, Uppsala stift
 Bälinge församling, Skara stift
 Bälinge församling, Strängnäs stift